Мохнатый пёс — название нескольких фильмов:

 «Мохнатый пёс» — фильм Чарльза Бартона.
 «Мохнатый пёс» — фильм Денниса Дугана.